Wade Belak, kanadski hokejist, * 3. julij 1976, Saskatoon, Saskatchewan, Kanada † 31. avgust 2011, Toronto, Ontario, Kanada.

Belak je večino svoje kariere preigral v severnoameriških ligah, v ligi NHL je igral za klube Colorado Avalanche, Calgary Flames, Toronto Maple Leafs, Florida Panthers, Nashville Predators, le v sezoni 2004/2005, ko zaradi bojkota igralcev liga NHL ni potekala, je igral v britanskem klubu Coventry Blaze. Skupno je v ligi NHL odigral 549 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 8 golov in 25 podaj, ter 22 tekem končnice, na katerih je dosegel en gol.

Pregled kariere

|-
| North Battleford
| SJHL
| 91/92
|
| 57
| 6
| 20
| 26
|
| 186
|
|
|
|
|
|
|
|-
| North Battleford
| SJHL
| 92/93
|
| 50
| 5
| 15
| 20
|
| 146
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 92/93
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 23
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 93/94
|
| 69
| 4
| 13
| 17
|
| 226
|
| 16
| 2
| 2
| 4
|
| 43
|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 94/95
|
| 72
| 4
| 14
| 18
|
| 290
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 36
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
| 1
| 2
| 3
|
| 40
|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 95/96
|
| 63
| 3
| 15
| 18
|
| 207
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 9
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 95/96
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +4
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 96/97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 96/97
|
| 65
| 1
| 7
| 8
| -1
| 320
|
| 16
| 0
| 1
| 1
| 0
| 61
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 97/98
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| -5
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 97/98
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -3
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 98/99
|
| 17
| 0
| 1
| 1
| +8
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 98/99
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| -3
| 43
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 23
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 98/99
|
| 22
| 0
| 0
| 0
| -2
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 98/99
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| +3
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 99/00
|
| 40
| 0
| 2
| 2
| -4
| 122
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 00/01
|
| 23
| 0
| 0
| 0
| -2
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 00/01
|
| 16
| 1
| 1
| 2
| -4
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 63
| 1
| 3
| 4
| +2
| 142
|
| 16
| 1
| 0
| 1
| +4
| 18
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 55
| 3
| 6
| 9
| -2
| 196
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
|
| 34
| 1
| 1
| 2
| 0
| 109
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 14
|-
| Coventry Blaze
| Britanska liga
| 04/05
|
| 30
| 5
| 9
| 14
|
| 129
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 05/06
|
| 55
| 0
| 3
| 3
| -13
| 109
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 06/07
|
| 65
| 0
| 3
| 3
| -8
| 110
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 07/08
|
| 30
| 1
| 0
| 1
| -2
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 07/08
|
| 17
| 0
| 0
| 0
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 08/09
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 08/09
|
| 38
| 0
| 2
| 2
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 09/10
|
| 39
| 0
| 2
| 2
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 10/11
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1007
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" | 157
| bgcolor="#7FFF00" | -33
| bgcolor="#7FFF00" | 2960
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 266
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Kanadski hokejski napadalci
Kanadski hokejski branilci
Kanadski Slovenci
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Saskatoon Blades
Hokejisti Cornwall Aces
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Coventry Blaze
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Nashville Predators
Športniki, ki so storili samomor